Žiga steht für:

 Žiga (Vorname), männlicher Vorname

Žiga ist der Familienname folgender Personen:
 Mirko Švenda Žiga (* 1964), kroatischer Sänger
 Miroslav Žiga (* 1973), slowakischer Fußballspieler
 Peter Žiga (* 1972), slowakischer Politiker

Siehe auch:
 Ziga